Al-Watan (ou El Watan) est un mot arabe signifiant : la Patrie. C'est le nom de plusieurs journaux et partis politiques dans le monde arabe.

Média 
Al-Watan peut désigner :
 El Watan, journal algérien ;
 Al-Watan, journal saoudien ;
 Al-Watan, journal publié en judéo-arabe en Tunisie (1920-1921).

Partis politiques 
Al-Watan peut désigner :
 Al-Watan, parti politique en Libye ;
 Al-Watan, parti politique en Tunisie.

Voir aussi 
 El Watan DZ, chaîne de télévision généraliste privée algérienne basée à Tunis